Абзаковский сельсовет — в Башкортостане

 Абзаковский сельсовет (Белорецкий район)
 Абзаковский сельсовет (Учалинский район) — упразднённая в 2008 году административно-территориальная единица и сельское поселение (тип муниципального образования) в составе Учалинского района.